14 км — служебный остановочный пункт в Выборгском районе Санкт-Петербурга на линии Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Выборг. Остановочный пункт располагается между станциями Шувалово и Парголово. Станция имеет 2 короткие посадочные платформы. Станция служит для подвоза сотрудников подстанции ПС № 410 «Парголово». Вход и выход осуществляется из кабины машиниста. С 2016 платформы практически разобраны (превратились из высоких в низкие, таблички с названием станции отсутствуют), все электропоезда следуют станцию без остановки. На станции 3 пути: 2 пассажирских и один перпендикулярный им подъездной путь к подстанции.

Источники 
 https://wikimapia.org/19796511/ru/Платформа-14-й-км
 https://railwayz.info/photolines/station/25591

Железнодорожные станции и платформы Санкт-Петербурга
Станции Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги